Bodio peut désigner:

Toponyme 
 Bodio, commune suisse du canton du Tessin ;
 Bodio Lomnago, commune italienne de la province de Varèse dans la région Lombardie en Italie ;

Patronyme 
 Luigi Bodio (1840-1920), économiste et statisticien italien

Autre 
 Combat de Bodio, bataille pendant la guerre du Mali ;
 FC Bodio, club de football de la ville de Bodio, dans le canton du Tessin, en Suisse ;
 Gangala na Bodio, station de domestication d’éléphants dans le territoire de Dungu, en République démocratique du Congo .